L’éloge est un genre littéraire qui consiste à vanter les mérites d'un individu ou d'une institution. On trouve plusieurs types d'éloges :
 l’éloge panégyrique ou « panégyrique » ;
 l’éloge dithyrambique ou « dithyrambe » ;
 l’éloge funèbre ou « oraison » ;
 l’éloge paradoxal.

Œuvres 
 L’Éloge de la Folie est un essai d'Érasme (1509).
 Éloges est un recueil de poèmes de Saint-John Perse (1911).